Die 1. fotbalová liga 1960/61 war die 30. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 13. August 1960 und endete am 11. Juni 1961.

Der FK Dukla Prag gewann das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1960/61
Fußballsaison 1960/61